Кипрево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Кипрево — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Кипрево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.